Le mont Hélicon est une montagne de Béotie où sont censées résider les Muses, dans la mythologie grecque.
 Hélicon de Cyzique est un astronome et mathématicien grec ().
 L'hélicon est un instrument de musique de la famille des tubas.
 Les ondes hélicons sont un mode de propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma.
Hélicon est l'un des noms que prit le héros troyen Énée lors de ses voyages en Méditerranée.
 Hélicon est le nom d'un des personnages de la pièce Caligula d'Albert Camus.